El término interfaz puede hacer referencia a:
Definición general de Interfaz.
 Interfaz de usuario
 Interfaz gráfica de usuario
 Interfaz de programación de aplicaciones.
 Interfaz en el lenguaje de programación Java.
 Interfaz (electrónica)

Enlaces externos